Булганак — назва села Бондаренкове Ленінського району Автономної Республіки Крим України до 1948 року
 Булганак — назва села Добролюбовка Кіровського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року
 Булганак — назва села Кольчугине Сімферопольського району Автономної Республіки Крим України до 1948 року
 Західний Булганак — річка на заході Криму
 Східний Булганак — річка на сході Криму
 Буганак — річка в Башкортостані, права притока Білої
 Буганак — село, Бєлорєцький район, Башкортостан